Lue, Lué eller Lüe kan syfta på:
 Lue (folk)  – en folkgrupp i Sydostasien

Geografi

Australien 

 Lue (ort), New South Wales, Mid-Western Regional,

Frankrike 

 Lüe, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Tyskland 

 Luhe-Wildenau – kommun i Bayern, Oberpfalz, 

Robotskapade Australienförgreningar